Arzu és una paraula d'origen persa que significa desig i en turc s'utilitza com a nom de dona. Persones amb el nom Arzu inclouen:

 Arzu Ceylan - esportista turca
 Arzu Okay - actriu turca
 Arzu Çerkezoğlu - sindicalista turca

Prenoms femenins turcs
Pàgines de desambiguació de biografies